Булашев — фамилия.

Известные носители:

 Булашев, Айтбай Кабыкешович — доктор ветеринарных наук; ректор КазАТУ.
 Булашев, Георгий Онисимович (1860—?) — духовный писатель, этнограф, редактор журнала «Руководство для сельских пастырей».
 Булашев, Зинатулла Гизатович (род. 1894) — советский партийный и государственный деятель, председатель СНК Башкирской АССР.

Примечания